Novake so krajevno ime v Sloveniji:

 Novake, Poljčane
 Novake, Tržič
 Novake, Vojnik

Naselja v Sloveniji